PAF může znamenat: 
 Přehlídka animovaného filmu, filmová přehlídka konaná od roku 2000 v Olomouci
 Praha amatérských filmů, festival nezávislého a amatérského filmu v Praze, pořádal Petr Lášek a České amatérské sdružení přátel audiovize od roku 1992 do roku 2012
 PAF Tachov, mezinárodní festival podvodního (potápěčského) filmu, fotografie a dětské výtvarné tvorby, konaný od roku 1979, pořádá Svaz potápěčů ČR
 Přebor autorů fantastiky, oborová literární soutěž konaná od roku 2008
 Přehrada Art Fest, hudební festival konaný od roku 2015 v Jablonci nad Nisou
 postanalytická filosofie
 faktor ovlivňující destičky, destičkový faktor, platelet-activating factor, látka produkovaná v buňkách 
 paroxysmal atrial fibrillation, paroxysmální fibrilace síní
 Patent Applied For, humbucker, typ kytarového snímače
 zemský okres Pfaffenhofen an der Ilm v Bavorsku v Německu
 Pakuba, IATA kód letiště v severní Ugandě
 metoda PAF, metoda řízení nákladů v managementu kvality: prevention – appraisal – failure (prevence – posuzování – vady)
 politika a film, učební předmět Katedry politologie a mezinárodních vztahů ZČU v Plzni
 typové označení výrobku Panova flétna
 Pakistan Air Force, pákistánské vojenské letectvo
 Philippine Air Force, filipínské vojenské letectvo
 Polish Air Force, polské vojenské jednotky za druhé světové války
 Portuguese Air Force, portugalské vojenské letectvo, lokálně FAP, mezinárodně též FoAP 
 Phineas a Ferb, americký dětský animovaný televizní seriál
 Dráček Paf, písnička, autor Jiří Šosvald,  hudební skupina Strangers, cca 70. léta 20. století
 Paf, sázková kancelář založená roku 1999, působící v severní Evropě
 paf: zaražený, překvapený, udivený, užaslý. nesklonné přídavné jméno
 paf: citoslovce střelby (zejména ve spojení pif paf)
 puf-paf, druh zákusku (bílkové pusinky)
 .paf, přípona počítačových souborů: 
 spustitelný soubor PortableApps  
 Personal Ancestral File, soubor genealogického softwaru Korporace prezidenta Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů
 Ensoniq PARIS Audio Format (E-MU Systems) 
 FileViewPro